

Ciência e tecnologia 
 Roseta (biologia) — tipo de disposição de folhas duma planta
 Nebulosa Roseta — nebulosa de emissão localizada perto da constelação de Monoceros
 Rosetta — sonda espacial europeia
 Rosetta Stone — software de ensino de línguas
 Rosetta@home — rojeto de computação distribuída para predição de estrutura de proteínas
 Rosetta Code — site de crestomatia de programas baseado em wiki

Toponímia 
 Roseta (cidade) — no Delta do Nilo, Egito
 Roseta (Paraguaçu Paulista) — distrito brasileiro

Outros usos 
 Roseta (ornamento) — desenho com a forma da roseta em botânica
 Rosácea (arquitetura) — também chamada "roseta"
 Rosetta (filme) — de 1999
 Laço (insígnia) — tipo de insígnia também chamado "roseta"
 Pedra de Roseta — fragmento de uma estela do Egito Antigo cujo texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos